Drei schräge Vögel ist der Titel von
 Drei schräge Vögel, Alternativtitel der Schweizer Filmkomödie Der Teufel hat gut lachen aus dem Jahr 1960
 Drei schräge Vögel (1978), französische Filmkomödie von Robert Pouret